Udenhausen kann sich beziehen auf:

 Udenhausen (Boppard), Stadtteil von Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Udenhausen (Grebenau), Stadtteil von Grebenau im Vogelsbergkreis in Hessen
 Udenhausen (Grebenstein), Stadtteil von Grebenstein im Landkreis Kassel in Hessen
 Udenhausen (Wüstung), eine gegen Ende des 14. Jahrhunderts verlassene Siedlung im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen